O Museu do Colégio Latino-Americano é um museu brasileiro localizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Contém documentos históricos, objetos antigos como um toca-discos mecânico de 1920, um telefone americano de 1904, rádios antigos, dentre outros. Destaca-se também uma rica coleção de selos
(inclusive o primeiro selo do mundo), uma grande coleção de conchas, de rochas e minerais,
artesanato indígena, trajes típicos de países e uma maquete que retrata a história e evolução das ferrovias. Localizado na Chácara do Colégio Latino Americano, Rodovia MS-010, saída para Rochedinho,
a 4 km da UCDB.

Ver também	
Lista de museus do Brasil

Ligações externas 
Vista no WikiMapia

Latino Americano